« Benediktsson » est un nombre porté par :
  ;
 Bjarni Benediktsson, président du Parti de l'indépendance de 1961 à 1970, Premier ministre de 1963 à 1970 ;
 Bjarni Benediktsson, petit-neveu du précédent, président du Parti de l'indépendance depuis 2009, Premier ministre en 2017.
 Einar Örn Benediktsson ;
 Guðmundur Benediktsson.

Politique 
 
 Gouvernement Benediktsson (1963-1970) sous la direction de Bjarni Benediktsson (1908-1970)
 Gouvernement Benediktsson (2017) sous la direction de Bjarni Benediktsson (né en 1970)

Homonymie de patronyme islandais